Графиня А́нна Арте́мьевна Бутурли́на, урожденная Воронцо́ва (1777—1854) — русская дворянка, супруга государственного деятеля и литератора графа Д. П. Бутурлина; модель портретов Левицкого, Рокотова и Боровиковского, родственница Пушкина.

В искусстве 
В юности стала моделью портретов работы лучших портретистов своего времени — Левицкого (ГРМ, 1780-90-е) и Рокотова (1793, Тамбовская областная картинная галерея); парные портреты супругов кисти Боровиковского (1797), находившиеся в их имении «Дубны» Тульской области дошли в копии Феодосия Яненко (1790-е, ГТГ). Сама также занималась живописью — брала уроки у А. Молинари. Сохранился её миниатюрный автопортрет.

Биография 
Современники отмечали её образованность, «необыкновенная женщина в светском обращении и приветливости», — писал Михаил Николаевич Макаров («Пушкин в воспоминаниях современников»). У неё бывали с визитами посланник сардинского короля в Санкт-Петербурге граф Жозеф де Местр (1753—1821), патер Журдан, члены ордена иезуитов, под влиянием которых в 1813—1814 она готовилась к переходу в католичество. В 1817 году со всей семьей переехала в Италию, жила в основном во Флоренции; в 1825 окончательно перешла в католичество. Вела аскетический образ жизни. Похоронена во .

Семья 
Вторая дочь Артемия Ивановича Воронцова — крестного отца А. С. Пушкина, и Прасковьи Федоровны Квашниной-Самариной (1750—1797) — двоюродной сестры Марии Алексеевны Ганнибал, бабушки поэта. Бутурлина была очень дружна с матерью поэта, «прекрасной креолкой», которая по приезде в Москву поселилась неподалеку от её дома.

В августе 1793 года вышла замуж за своего троюродного брата графа Дмитрия Петровича Бутурлина. В приданое за ней было отдано имение Белкино. «Женитьба Бутурлина в 1793 году оказалась полнейшей неожиданностью для окружающих. Его невесте было всего шестнадцать лет, она продолжала играть потихоньку в куклы, и молодой супруг вынужден просить тещу оставить при ней пожилую француженку, переведенную из гувернанток в ранг компаньонки. Тем не менее свадьба отмечалась очень торжественно, и в честь неё была сделана памятная надпись в церкви села Белкина под Боровском, где состоялось венчание. Бутурлин отметил это событие и хорошими французскими стихами, которые всю жизнь сочинял. Рокотовские портреты, по всей вероятности, должны были отметить ту же дату».

У них было девять детей:
 Пётр Дмитриевич (1794—1853), участник войны 1812 года, был награждён орденом Св. Владимира 4-й ст., адъютант у графа М. С. Воронцова; дипломат, секретарь русской миссии в Риме в 1822—1825 гг. Был женат с 1822 года на Авроре Осиповне Понятовской (1800—1872), жил с семьей в Италии, как и три его сестры, принял католичество.
 Мария Дмитриевна (1795—1879), замужем за тосканским графом Диньи.
 Павел Дмитриевич (1797— ум. во млад.)
 Александр Дмитриевич (1800— ум. во млад.)
 Борис Дмитриевич (1802— ум. во млад.)
 Елизавета Дмитриевна (1803—1879), замужем за ломбардским маркизом Соммариной.
 Софья Дмитриевна (1806—1813)
 Михаил Дмитриевич (1807—1876), военный историк и автор известных воспоминаний.
 Елена Дмитриевна (1813—1881), замужем за ломбардским князем Видониа Сорреджиано (ум.1836).
 Воспитанница — Варвара Ивановна Обнинская (урождённая Каве́цкая; около 1807 — ?), единственная дочь вдовца Ивана Антоновича Кавецкого, обедневшего шляхтича, управляющего Бутурлиновкой. Муж — Обнинский, Наркиз Антонович

Предки 

</center>

Примечания 

Анна
Анна
Художницы России XIX века
Графини Российской империи
Российские католики